Безыме́нский — фамилия.

Известные носители:
 Безыменский, Александр Ильич (1898—1973) — русский советский поэт, сценарист и редактор, журналист.
 Безыменский, Лев Александрович (1920—2007) — русский советский писатель и журналист, историк, германист. Профессор Академии военных наук, сын А. И. Безыменского.

См. также